Beaumaris, città del Galles
Beaumaris, località dell'Ontario (Canada)
Beaumaris, quartiere di Edmonton (Canada)
Beaumaris, sobborgo di Melbourne, in Australia
Beaumaris Bay, baia dell'Australia